Томас Армстронг, (англ. Thomas Armstrong, * 19 октября 1832 г. Манчестер; † 24 апреля 1911 г. Эбботс-Лэнгли, Херфордшир) —  английский художник, в 1881-1898 годы директор музея Виктории и Альберта. Кавалер ордена Бани. Прерафаэлит.

Жизнь и творчество 

Родился в богатой семье коммерсанта Томаса Армстронга и его супруги, Сары, урожд. Эванс, был старшим из их сыновей. Получил образование в частной школе в Честере. Живопись изучал в манчестерской Академии искусств под руководством художника-портретиста Роберта Крозье (1815–(1891). После окончательного решения посвятить себя художественному творчеству и разрыва с родителями Томас уезжает в 1853 году в Париж. Здесь он днём работает в мастерской художника Ари Шеффера, а вечером посещает занятия в Академи-Суисс. Летом он продолжает обучение у Жана-Франсуа Милле, Карла Бодмера и Шарля-Эмиля Жака в колонии художников в Барбизоне. Также в Париже Армстронг знакомится с «трио» живописцев — Джорджем Дюморье, Эдвардом Пойнтером и Джеймсом Макнейлом Уистлером, описанным позднее в романе Дюморье «Трильби». В 1855-1856 годы Томас несколько месяцев проводит в Академии художеств в Антверпене у преподавателя Теодора ван Лериуса (1819-1880), после чего возвращается в Париж. В 1858-1859 годы сопровождает своего дядю, священника Уильяма Эванса, в его поездке в Алжир. В 1859-1860 годы проводит в Дюссельдорфе, при известной тогда в Европе Дюссельдорфской школе живописи. В Дюссельдорфе Армстронга находит и посещает Дюморье, приехавший также сюда — на лечение в связи с болезнью глаза. 

В начале 1860-х годов Т.Армстронг возвращается в Англию. Первоначально он работает как художник-дизайнер и декоратор в оформлении жилых домов вместе со своим другом, Рэндольфом Калдекоттом. В 1863 переезжает в Лондон и в 1865-1877 годы постоянно выставляет свои полотна в Королевской академии художеств, и до 1881 года — в лондонской галерее Гросвенор. В 1872 году художник едет на французскую Ривьеру. 

Среди близких друзей Томаса Армстронга в Лондоне следует назвать Джорджа Дюморье, художников Томаса Р.Ламонта (1826-1898), Джорджа Говарда, 9-го графа Карлайля и Эдварда Пойнтера. Именно вслед за Э.Пойнтером занимает Армстронг в 1881 году место директора лондонского музея Виктории и Альберта. При музее была открыта художественная школа, в работе которой Т.Армстронг принимал деятельное участие — как в преподавании, так и в наборе учительских кадров. В апреле 1881 года он женится на дочери полковника, Мэри Элис Брайн. В 1883 году у этой пары рождается сын, рано умерший. После того, как в 1898 году Армстронг уходит с поста директора музея, он вновь посвящает своё время живописи, предпочитая в своих произведениях жанровую и историческую тематику, а также пейзажи.

Литература 
 Lionel George Robinson: Armstrong, Thomas. в: Dictionary of National Biography, Band 2 (1885), S. 56.
 Lucy Margaret Lamont (изд.), Eleanor Rowe: Thomas Armstrong C.B. A Memoir 1832–1911. Martin Secker, London 1912 (Digitalisat).

Дополнения 
 Thomas Armstrong, информация на портале rkd.nl (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
 Thomas Armstrong, биография на портале avictorian.com
 Thomas Armstrong, художественные работы на artuk.org

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 19 октября
Родившиеся в 1832 году
Родившиеся в Манчестере
Умершие 24 апреля
Умершие в 1911 году
Художники Великобритании
Исторические художники Великобритании
Художники-жанристы Великобритании
Художники-пейзажисты Великобритании
Прерафаэлиты
Кавалеры ордена Бани
Директора музеев Великобритании